

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: мс, зтр СССР Виктор Тихонов.
Тренер: змс Виктор Кузькин, змс Юрий Моисеев.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Виталий Давыдов.
Тренер: мс Юрий Очнев, мс Владимир Киселёв.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Борис Кулагин.
Тренер: змс Игорь Дмитриев, змс Виктор Зингер.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Игорь Тузик.
Тренер: мс Валерий Кузьмин.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Игорь Чистовский (начало сезона), мс, зтр РСФСР Николай Карпов (конец сезона).
Тренер: мс Вячеслав Ермолаев.

«Сокол» Киев 
Старший тренер: мс, зтр УССР Анатолий Богданов.
Тренер: мс Александр Фадеев.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Геннадий Цыгуров.
Тренер: мс Николай Бец, мс Анатолий Шустов.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: Эвалд Грабовский.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Ватутин.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Кашаев, мс Анатолий Козлов.

«Ижсталь» Ижевск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Роберт Черенков.
Тренер: Владимир Грищенко.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Игорь Ромишевский.
Тренер: мс Валерий Шилов.

«Автомобилист» Свердловск 
Старший тренер: мс Владимир Шугин.
Тренер: мсмк Виктор Пучков.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1979-1980. Календарь-справочник. Ленинград. 1979 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой